В словашката Цоргон лига (, ) играят 12 отбора. Шампионатът се състои от два етапа – редовен сезон и плейофи и плейаути. През редовния сезон 12-те отбора играят всеки срещу всеки на разменено гостуване по един път.

След края на редовния сезон първите осем тима от крайното класиране играят плейофи за титлата и участие в евротурнирите, като мачовете са всеки срещу всеки на разменено домакинство, като се зачитат точките от редовния сезон, спечелени срещу останалите отбори от първата осмица. Шампионът печели право на участие в квалификациите на Шампионската лига, а вторият отбор в класирането се класира за Купата на УЕФА, заедно с носителя на купата на страната.

Отборите, класирали се от 9-о до 12-о място в редовния сезон на Цоргон лигата, участват в плейаутите. В тях вземат участие и първите 4 отбора от класирането на редовния сезон във Втора лига. Регламентът е същия, с изключение на това, че всеки отбор започва с 0 точки. Първите 4 отбора в класирането на плейаутите печелят право на участие в Цоргон лига през следващия сезон, а останалите 4 отпадат/остават във Втора лига.

Шампиони

Цоргон лига

Шампиони по клубове

Външни препратки 
 Словашка футболна лига
 Словашка футболна асоциация

Турнири по футбол
Футбол в Словакия